Тыня́нова — фамилия. Имеет мужскую форму Тынянов. Известные носительницы:

 Тынянова, Инна Юрьевна (1916—2004) — советская и российская литературная переводчица.
 Тынянова, Лидия Николаевна (1902—1984) — советская писательница.